Antimima kan syfta på:

 Antimima (djur) – ett släkte av fjärilar
 Antimima (växter) – ett släkte av växter